Бори́с Фёдорович Сморчко́в (3 сентября 1944, Москва — 10 мая 2008, там же) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Борис Сморчков родился 3 сентября 1944 года в Москве. Учился в школе № 726.

В 1971 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина, после чего пришёл работать в театр «Современник». Играл в спектаклях «Вечно живые», «Провинциальные анекдоты», «Лоренцаччо», «Крутой маршрут», «Кот домашний средней пушистости», «Три товарища» и других. Здесь он прослужил до 2004 года.
В кино Борису Фёдоровичу доставались в основном малозаметные второстепенные роли и лишь одна из них принесла ему славу и зрительскую любовь — роль Николая в фильме Меньшова «Москва слезам не верит».

Вместе с другими волонтёрами — артистами театра «Современник» с 1974 года преподавал актёрское мастерство в театральной студии Олега Табакова при Дворце пионеров имени Н. К. Крупской в переулке Стопа́ни у Чистых прудов .

Был женат на актрисе Анне Варпаховской.

Умер 10 мая 2008 года, на 64-м году жизни, в Москве. Похоронен рядом с родителями на Востряковском кладбище.

Творчество

Роли в театре

Фильмография 

  — Зелёный патруль
  — Горячий снег — Вася
  — Совесть — дежурный в МУРе
  — Пропавшая экспедиция — Куманин
  — Золотая речка — Куманин
  — Вечно живые — Константин
  — Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка (телеспектакль)
  — Любовь Яровая
  — Смешные люди! — Кузьма Григорьев (нет в титрах)
  — Поединок в тайге — Костя Жильцов
  — Колыбельная для мужчин
  — Баламут — бригадир строительной бригады
  — Двенадцатая ночь
  — Исчезновение — Капустин
  — Дом у кольцевой дороги — Семён Золотов
  — Город принял — Таксист, привезший в аэропорт бандитов (эпизод)
  — Москва слезам не верит — Николай
  — Люди в океане — Степан
  — Ночное происшествие — Алексей Бабин, сотрудник милиции
  — Однолюбы
  — По законам военного времени
  — Слёзы капали — Валентин Максимович Сорокин, начальник Васина
  — Возвращение резидента — лесник
  — Жил-был Пётр
  — У опасной черты — полковник советской контрразведки
  — Приступить к ликвидации — Екатеринычев
  — Парад планет — капитан-артиллерист
  — Зина-Зинуля — работник водозабора
  — С неба на землю
 1987 — Запомните меня такой
  — Визит к Минотавру — Силкин (в титрах В. Сморчков)
  — Отцы
  — Я в полном порядке
  — В городе Сочи тёмные ночи — отец Жанны
  — Испанская актриса для русского министра
  — Паспорт — майор в отделении
  — Система «Ниппель» — лирический тенор
  — Иван Фёдоров — монах Григорий
  — Воспитание жестокости у женщин и собак — милиционер
  — Ширли-мырли — генерал
  — Дальнобойщики (11-я серия «Побег») — Андреич 
  — Запрещённая реальность (фильм) — Дед Прокоп

Примечания

Ссылки 
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр Современник
Похороненные на Востряковском кладбище